Chimarra — род ручейников семейства Philopotamidae из подотряда Annulipalpia. Более 950 видов.

Распространение 
Повсеместно. Род распространен на всех основных континентах, кроме Антарктиды, и делится на четыре подрода, три из которых эндемичны для Нового Света. Четвертый и номинальный подрод Chimarra встречается по всему Старому Свету, включая Африку, Азию и Австралийский регион, включая многие острова Тихого океана, а также имеет значительную радиацию в Новом Свете как в Северной, так и в Южной Америке, за исключением чилийского субрегиона. Наибольшее видовое разнообразие от мечено в Неотропике (две трети видов), Юго-Восточной Азии и Австралии. Типовой вид Chimarra marginata (Linnaeus) — единственный вид рода, широко распространенный в Европе, встречается также в Северной Африке.

Описание 
Ручейники средних и мелких размеров, как правило менее 1 см. Размах крыльев представителей подрода Chimarrita от 2 до 7 мм, у Curgia — от 4 до 10 мм.
Личинка Chimarra распознается по наличию глубокой и асимметричной клипеальной вырезки. Цвет взрослых особей варьируется от чёрного и темно-коричневого до жёлтого и темно-красного. Средняя длина тела обычно составляет 3-8 мм, включая крылья. Общий диагноз имаго Chimarra — наличие формулы шпор 1, 4, 4; вторая анальная жилка задних крыльев сливается с первой анальной жилкой, образуя замкнутую ячейку.

Встречаются в разнообразных условиях и различных типах проточных пресных водоёмов, вплоть до водопадов. Личинки строят и живут в продолговатых мешкообразных фильтрующих сетях с очень мелкими ячейками, прикрепленных к нижней стороне камней на дне мелководных водоёмов.

Систематика 
Крупнейший род ручейников, включающий чуть менее 6 % разнообразия всего отряда. Включён в подсемейство Chimarrinae. Включает более 950 видов. Выделяют четыре подрода. Подтверждение общей монофилии подродов, включая номинальный подрод, было обеспечено двумя независимыми молекулярными анализами.

Биогеографический анализ показывает происхождение рода в Неотропическом регионе и последующую быструю иррадиацию с распространением в Ориентальную, Палеарктическую и Австралазийскую области и, во вторую очередь, в Неарктическую область. Афротропический регион был колонизирован в результате нескольких независимых событий. Молекулярное датирование и калибровка по четырём ископаемым видам показывает, что роду Chimarra около 138 миллионов лет, и что иррадиация из Неотропического региона произошло примерно 124 миллиона лет назад.
Ископаемые виды из доминиканского янтаря (†C. dommeli , Wichard, 1983, †C. palaedominicana Wichard, 1983, †C. resinae Wichard, 1983, †C. weitschati Wichard, 1983) имеют возраст 16-20 млн лет.

Подроды
 Chimarra (s. str.) Stephens, 1829
 Chimarra (Chimarrita) Blahnik, 1997
 Chimarra (Curgia) Walker, 1860
 Chimarra (Otarrha) Blahnik, 2002

Виды

 C. aberrans AV Martynov, 1935
 C. abyssinica Banks, 1913
 C. aciculata JC Morse, 1974
 C. acinaciformis OS Flint, 1998
 C. actinifera F Schmid, 1958
 C. acula OS Flint, 1998
 C. acuta HH Ross, 1959
 C. adaluma DI Cartwright, 2002
 C. adamsae RJ Blahnik, 1998
 C. adelphe RJ Blahnik, 1998
 C. adella DG Denning, 1952
 C. adiatulla H Malicky, 1993
 C. adnama H Malicky, 1993
 C. africana G Enderlein, 1929
 C. aiyura K Korboot, 1965
 C. akana DG Gibbs, 1973
 C. akantha RJ Blahnik, 1997
 C. akarawitta F Schmid, 1958
 C. akkaorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. akruna DI Cartwright, 2002
 C. alata J Bueno-Soria, 1983
 C. alayoi L Botosaneanu, 1980
 C. albomaculata HJ Kolbe, 1888
 C. alcicorne H Malicky, 1995
 C. alticola Banks, 1937
 C. altmani RJ Blahnik, 1998
 C. alleni P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. amarganth H Malicky, 1989
 C. amazonia RJ Blahnik, 2002
 C. ambaja Mosely, 1939
 C. ambulans KH Barnard, 1934
 C. amica RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. aminadab H Malicky, 1993
 C. ammi H Malicky & W Graf, 2008
 C. anakwoswasi H Malicky, 1995
 C. aneca H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. angolensis G Marlier, 1965
 C. angularis RJ Blahnik, 2002
 C. angustipennis Banks, 1903
 C. anoaclana H Malicky, 1978
 C. antigua OS Flint, 1967
 C. antilliana OS Flint, 1968
 C. areli H Malicky & W Mey, 2008
 C. argax H Malicky, 1989
 C. argeia H Malicky & P Chantaramongkol, 1997
 C. argentella Ulmer, 1906
 C. argentinica Ulmer, 1909
 C. ariadne H Malicky, 1997
 C. arima RJ Blahnik, 1998
 C. ariomana H Malicky, 1993
 C. armata S Jacquemart, 1961
 C. assamensis DE Kimmins, 1957
 C. atara H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. aterrima HA Hagen, 1861
 C. atilanoi RJ Blahnik, 1998
 C. atnia H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. atripennis Banks, 1931
 C. augusta JC Morse, 1971
 C. aurantibasis OS Flint, 1998
 C. aureofusca DE Kimmins, 1957
 C. aureopunctata OS Flint, 1967
 C. auriceps HA Hagen, 1858
 C. auricoma DE Kimmins, 1957
 C. auripilis L Navas, 1933
 C. aurivittata OS Flint, 1971
 C. auronitens Ulmer, 1906
 C. australica Ulmer, 1916
 C. australis L Navas, 1923
 C. aviceps OS Flint, 1998
 C. babuyana W Mey, 1998
 C. bacillorum W Mey, 1990
 C. baculifera G Marlier, 1965
 C. banksi Ulmer, 1907
 C. barinas RJ Blahnik, 2002
 C. barinita OS Flint, 1998
 C. barrettae Banks, 1900
 C. batukaua H Malicky, 1995
 C. beameri DG Denning, 1950
 C. beckeri OS Flint, 1998
 C. belizensis RJ Blahnik, 1998
 C. berenike H Malicky, 1998
 C. berghei G Marlier, 1951
 C. bertrandi KMF Scott, 1974
 C. bettinae G Marlier & M Marlier, 1982
 C. beylaensis FM Gibon, 1986
 C. biatec H Malicky, 1993
 C. bibaringa DI Cartwright, 2002
 C. bicolor L Navas, 1932
 C. bicoloroides OS Flint, 1967
 C. bicuspidalis CH Sun, 1998
 C. bidens Ulmer, 1909
 C. bidentata RJ Blahnik, 1998
 C. bimbltona H Malicky, 1979
 C. biramosa DE Kimmins, 1957
 C. bisectilis OS Flint, 1998
 C. bispinosa DG Gibbs, 1973
 C. biungulata DE Kimmins, 1964
 C. blepharophera OS Flint, 1998
 C. boraceia OS Flint, 1998
 C. braconoides Walker, 1860
 C. brasiliana Ulmer, 1905
 C. briseis H Malicky, 1998
 C. bungoona DI Cartwright, 2002
 C. burmana DE Kimmins, 1957
 C. burmeisteri OS Flint, 1998
 C. butleri DG Denning, 1962
 C. caboverdensis O Nybom, 1960
 C. cachina Mosely, 1942
 C. calawiti W Mey, 1995
 C. calundoensis G Marlier, 1965
 C. callasae FM Gibon, 1982
 C. camella RJ Blahnik, 1997
 C. camerunensis G Marlier, 1980
 C. camposae OS Flint, 1998
 C. camura RJ Blahnik, 1997
 C. canoaba OS Flint, 1998
 C. cara Mosely, 1936
 C. caribea OS Flint, 1968
 C. carolae OS Flint, 1998
 C. cascada RJ Blahnik, 1998
 C. cenizae W Mey, 2003
 C. centralis HH Ross, 1959
 C. centrispina OS Flint, 1998
 C. cereris KH Barnard, 1934
 C. cervicornis W Mey, 2003
 C. ceylanica DE Kimmins, 1957
 C. cipoensis OS Flint, 1998
 C. circularis HA Hagen, 1859
 C. cirrifera OS Flint, 1998
 C. clara Mosely, 1939
 C. claviloba OS Flint, 1974
 C. cogestla H Malicky, 1993
 C. cognata DE Kimmins, 1957
 C. coheni RJ Blahnik, 1998
 C. colmillo RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. coma H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. concava DE Kimmins, 1957
 C. concolor Ulmer, 1905
 C. confusa Ulmer, 1907
 C. conica OS Flint, 1983
 C. consimilis AV Martynov, 1912
 C. cornuta HH Ross, 1959
 C. costaricensis OS Flint, 1998
 C. creagra OS Flint, 1981
 C. crena J Bueno-Soria, 1983
 C. crenobia W Mey, 1995
 C. crepidata DE Kimmins, 1957
 C. cressae RJ Blahnik, 1998
 C. crocifera JC Morse, 1974
 C. cubanorum L Botosaneanu, 1980
 C. cultellata OS Flint, 1983
 C. cumata H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. curfmani HH Ross, 1959
 C. cyclopica DE Kimmins, 1962
 C. cheesmanae DE Kimmins, 1962
 C. chela RJ Blahnik, 1997
 C. chiangmaiensis P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. chicapa G Marlier, 1965
 C. chimalapa Bueno-Soria, Santiago-Fragoso, & Barba-Alvarez, 2001
 C. chocoensis RJ Blahnik, 1998
 C. chrysosoma OS Flint, 1998
 C. danaokana W Mey, 1998
 C. darlingtoni RJ Blahnik, 2002
 C. decimlobata OS Flint, 1991
 C. deksamensis H Malicky, 1999
 C. demeter H Malicky, 2000
 C. dentosa HH Ross, 1948
 C. derogata A Neboiss, 2002
 C. devva H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. diakis OS Flint, 1971
 C. diannae OS Flint & JL Sykora, 1993
 C. diaphana SK Ghosh & M Chaudhury, 1999
 C. diaphora RJ Blahnik, 2002
 C. didyma OS Flint, 1998
 C. digitata AV Martynov, 1935
 C. dioni FM Gibon, 1986
 C. dirke H Malicky & P Thamsenanupap, 2000
 C. discolor DE Kimmins, 1957
 C. distermina OS Flint, 1998
 C. divergena DG Gibbs, 1973
 C. dolabrifera OS Flint & L Reyes-Arrunategui, 1991
 C. dominicana OS Flint, 1968
 C. dommeli W Wichard, 1983
 C. donamariae DG Denning & JL Sykora, 1968
 C. duckworthi OS Flint, 1967
 C. dudosa RJ Blahnik, 1998
 C. dulitensis DE Kimmins, 1955
 C. dybowskina L Navas, 1931
 C. eccaio H Malicky, 1993
 C. elga Mosely, 1939
 C. elia HH Ross, 1944
 C. elviomar H Malicky, 1993
 C. embia HH Ross, 1959
 C. emima HH Ross, 1959
 C. ensifera OS Flint, 1998
 C. erectiloba OS Flint, 1998
 C. espinosa RJ Blahnik, 1998
 C. evoluta DE Kimmins, 1957
 C. exapia H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. excavata DE Kimmins, 1957
 C. exilis C Sun, 2007
 C. falcata DE Kimmins, 1962
 C. falcifera S Jacquemart, 1966
 C. falculata PK Lago & SC Harris, 1987
 C. fallax Ulmer, 1912
 C. fansipangensis W Mey, 1998
 C. fenestrata DE Kimmins, 1964
 C. feria HH Ross, 1941
 C. fernandezi OS Flint, 1981
 C. feuerborni Ulmer, 1951
 C. fimbriata OS Flint, 1974
 C. fittkaui OS Flint, 1971
 C. flaviventris DE Kimmins, 1957
 C. flinti J Bueno-Soria, 1985
 C. florida HH Ross, 1944
 C. fluctuata C Sun, 2007
 C. foliata DE Kimmins, 1959
 C. forcipata RJ Blahnik, 1997
 C. formosa L Botosaneanu & R de Vos, 2006
 C. formosana Ulmer, 1915
 C. froehlichi OS Flint, 1998
 C. fulmeki Ulmer, 1951
 C. furcata S Jacquemart, 1961
 C. furti W Mey, 1998
 C. fusca DE Kimmins, 1957
 C. fuscipes DE Kimmins, 1958
 C. garciai L Botosaneanu, 1980
 C. gemmal H Malicky, 1989
 C. georgensis KH Barnard, 1934
 C. geranoides OS Flint, 1998
 C. gether H Malicky, 2009
 C. gibba RJ Blahnik, 1998
 C. gigama H Malicky, 1989
 C. gilvimacula OS Flint, 1998
 C. glaubrechti W Mey, 2006
 C. godagama F Schmid, 1958
 C. gondela OS Flint, 1974
 C. goroca JL Sykora, 1967
 C. gressitti JL Sykora, 1967
 C. guapa L Botosaneanu, 1977
 C. guatemalensis RJ Blahnik, 1998
 C. guentheri W Mey, 2006
 C. gunungkawi H Malicky, 1995
 C. guyanensis OS Flint, 1998
 C. haesitationis L Botosaneanu, 1994
 C. haimuoi H Malicky, 1995
 C. haimuoiba H Malicky, 1995
 C. haimuoibon H Malicky, 1995
 C. haimuoihai H Malicky, 1995
 C. haimuoimot H Malicky, 1995
 C. haimuoinam H Malicky, 1995
 C. hairouna L Botosaneanu, 1990
 C. hamularis C Sun, 1997
 C. heliaca W Mey, 1998
 C. heligma RJ Blahnik, 1997
 C. helios H Malicky & P Chantaramongkol, 2003
 C. henryi DE Kimmins, 1957
 C. heppneri RJ Blahnik, 1997
 C. hezron H Malicky, 1993
 C. hienghene H Malicky, 1981
 C. hoangliensis W Mey, 2005
 C. holzenthali PK Lago & SC Harris, 1987
 C. hoogstraali HH Ross, 1956
 C. horok H Malicky, 1989
 C. houvichka F Schmid, 1960
 C. htinorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. hyoeides OS Flint, 1983
 C. igvarvaria SI Melnitsky, 2005
 C. immaculata Ulmer, 1911
 C. incipiens RJ Blahnik, 2002
 C. indigota Mosely, 1941
 C. inflata RJ Blahnik, 1998
 C. ino G Marlier, 1981
 C. intermedia S Jacquemart, 1961
 C. intexta Mosely, 1931
 C. inthanonensis P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. irwini OS Flint, 1998
 C. izabala RJ Blahnik, 1998
 C. jabal H Malicky & P Chantaramongkol, 2009
 C. jacobsoni Ulmer, 1951
 C. jamaicensis OS Flint, 1968
 C. janzeni RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. jaroschi H Malicky, 1994
 C. jemima RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. jiraprapa P Chantaramongkol & H Malicky, 1986
 C. jisipu H Malicky, 1989
 C. joliveti S Jacquemart, 1979
 C. jugescens OS Flint, 1998
 C. juliae OS Flint, 1998
 C. kabashana G Marlier, 1943
 C. kailishchandrai H Malicky, 1997
 C. kaiya DI Cartwright, 2002
 C. karakara DI Cartwright, 2002
 C. karenorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. kenyana Ulmer, 1931
 C. kewarra DI Cartwright, 2002
 C. khamuorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. khasia DE Kimmins, 1957
 C. koki L Botosaneanu, 1996
 C. kokodana DE Kimmins, 1962
 C. kontilos RJ Blahnik, 1997
 C. koualeensis KA Johanson & N Mary, 2009
 C. krugeri S Jacquemart, 1963
 C. kuala J Olah, 1993
 C. kumaonensis AV Martynov, 1935
 C. kwansiensis C Hwang, 1957
 C. lacroixi L Navas, 1921
 C. laguna HH Ross, 1951
 C. lahuorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. langleyae RJ Blahnik, 1998
 C. lankana DE Kimmins, 1957
 C. lannaensis P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. larapinta DI Cartwright, 2002
 C. lata RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. latiloba W Mey, 2003
 C. lavuaorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. lejea Mosely, 1948
 C. leopoldi S Jacquemart, 1981
 C. leta Mosely, 1936
 C. leucophlebia L Navas, 1932
 C. lewisi DE Kimmins, 1957
 C. lichiuensis LP Hsu & CS Chen, 1996
 C. limon RJ Blahnik, 1998
 C. lissuorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. litugena H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. litussa H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. lobata OS Flint, 1967
 C. locolo DI Cartwright, 2002
 C. lojaensis OS Flint, 1998
 C. longispina C Sun, 2007
 C. longistylis S Jacquemart & B Statzner, 1981
 C. longiterga RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. longpela DI Cartwright, 2001
 C. lorengau H Malicky, 1994
 C. loriana L Navas, 1933
 C. lotta H Malicky, 1993
 C. lucretia H Malicky & P Thamsenanupap, 2005
 C. lufirae S Jacquemart, 1961
 C. lukawaei S Jacquemart, 1961
 C. luminaris DI Cartwright, 2002
 C. lupialae S Jacquemart, 1961
 C. luzonica Banks, 1913
 C. luzoquezonensis W Mey, 2003
 C. lwirona B Statzner, 1976
 C. macara OS Flint, 1998
 C. machaerophora OS Flint, 1968
 C. magsaysayensis W Mey, 2003
 C. majuscula RJ Blahnik, 1997
 C. malaisei DE Kimmins, 1957
 C. maldonadoi OS Flint, 1964
 C. manni Banks, 1924
 C. maoi CH Sun & H Malicky, 2002
 C. margaritae OS Flint, 1991
 C. marginata C Linnaeus, 1767
 C. maritza OS Flint, 1998
 C. mars H Malicky, 2007
 C. massana H Malicky, 1994
 C. matura H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. mauritania S Jacquemart, 1960
 C. mayottensis KA Johanson & N Mary, 2009
 C. medioloba OS Flint, 1971
 C. megara H Malicky, 2007
 C. meorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. merengue RJ Blahnik, 1997
 C. mexicana Banks, 1900
 C. minca OS Flint, 1998
 C. mindanensis W Mey, 1998
 C. minga OS Flint, 1998
 C. minima Ulmer, 1907
 C. minuta AV Martynov, 1935
 C. mitis HA Hagen, 1858
 C. mlabriorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. moesta Banks, 1924
 C. moira H Malicky & T Prommi, 2004
 C. momma H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. mommaides W Mey, 1998
 C. mongelutonga H Malicky, 1979
 C. monorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. montana DE Kimmins, 1955
 C. monticola DE Kimmins, 1953
 C. morio H Burmeister, 1839
 C. moselyi DG Denning, 1948
 C. mouldsi DI Cartwright, 2002
 C. munozi RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. muoibay H Malicky, 1995
 C. muoichin H Malicky, 1995
 C. muoitam H Malicky, 1995
 C. mushuvae G Marlier, 1951
 C. mussaua H Malicky, 1994
 C. mycterophora OS Flint, 1998
 C. nabilla DI Cartwright, 2002
 C. nahesson H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. nasuta OS Flint, 1998
 C. natalicia DI Cartwright, 2002
 C. neblina RJ Blahnik, 1997
 C. neboissi DI Cartwright, 2002
 C. nemet H Malicky, 1993
 C. neofimbriata OS Flint, 1974
 C. nepalensis DE Kimmins, 1964
 C. nervosa Brauer, 1867
 C. nigra DE Kimmins, 1964
 C. nigrella W Mey, 1995
 C. nigrorosea F Schmid, 1960
 C. noebia H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. nonna H Malicky, 1993
 C. nunenada SI Melnitsky, 2005
 C. oaxaca RJ Blahnik, 1998
 C. obscura Walker, 1852
 C. obscurella Banks, 1924
 C. odonta RJ Blahnik, 2002
 C. oinone H Malicky, 2007
 C. okuihorum W Mey, 1998
 C. onima OS Flint, 1991
 C. opaca W Mey, 1998
 C. ophiognatha W Mey, 1998
 C. oreithyia H Malicky, 2007
 C. ortiziana OS Flint, 1967
 C. orumbera DI Cartwright, 2002
 C. otuzcoensis OS Flint & L Reyes-Arrunategui, 1991
 C. ovalis HH Ross, 1959
 C. pablito OS Flint, 1998
 C. palaedominicana W Wichard, 1983
 C. palaenova W Wichard, 2007
 C. palawana H Malicky, 1994
 C. panguna DI Cartwright, 2001
 C. papuana DE Kimmins, 1962
 C. paracreagra RJ Blahnik, 1998
 C. parana OS Flint, 1972
 C. paraortiziana RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. parasocia PK Lago & SC Harris, 1987
 C. parene RJ Blahnik, 2002
 C. paria OS Flint, 1998
 C. particeps RJ Blahnik, 2002
 C. pasiphae H Malicky, 2007
 C. pataplan H Malicky, 1989
 C. patosa HH Ross, 1956
 C. paucispina AP Moreira Santos & JL Nessimian, 2009
 C. pedalis Banks, 1931
 C. peineta RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. pelaezi J Bueno-Soria, 1985
 C. persimilis Banks, 1920
 C. peruana RJ Blahnik, 2002
 C. peruviana OS Flint, 1998
 C. petersorum OS Flint, 1998
 C. petri DG Gibbs, 1973
 C. petricola OS Flint, 1998
 C. peytoni OS Flint, 1998
 C. philipponi FM Gibon, 1986
 C. phlegyas H Malicky, 2008
 C. phthanorossi RJ Blahnik, 2002
 C. phuwa H Malicky & P Chantaramongkol, 2009
 C. picea L Navas, 1924
 C. piliferosa OS Flint, 1998
 C. pilosella L Navas, 1932
 C. pillara DI Cartwright, 2002
 C. pinga DI Cartwright, 2001
 C. pipake H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. piraya OS Flint, 1983
 C. pita DI Cartwright, 2002
 C. platyrhina OS Flint, 1981
 C. plaumanni OS Flint, 1983
 C. podarge H Malicky & P Thamsenanupap, 2007
 C. polyneikes H Malicky, 2008
 C. pollex RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. pondoensis KH Barnard, 1941
 C. pontos H Malicky, 2007
 C. poolei OS Flint, 1981
 C. potamophila W Mey, 1995
 C. potosi RJ Blahnik, 1998
 C. primula DG Denning, 1950
 C. prisna P Chantaramongkol & H Malicky, 1986
 C. prodhoni FM Gibon, 1985
 C. prokrustes H Malicky, 2008
 C. prolata RJ Blahnik, 1997
 C. protuberans RJ Blahnik, 1998
 C. puertoricensis OS Flint, 1964
 C. pulchra HA Hagen, 1861
 C. pulla L Navas, 1932
 C. pumila Banks, 1920
 C. purisca OS Flint, 1998
 C. pusilla RJ Blahnik, 1997
 C. puya OS Flint, 1998
 C. pylaea DG Denning, 1941
 C. quadratiterga RJ Blahnik, 1998
 C. quadridigitata Yang, Sun & Yang, 2001
 C. quadrifurcata L Botosaneanu, 1994
 C. quadrispinosa S Jacquemart & B Statzner, 1981
 C. quaternaria OS Flint, 1971
 C. quina OS Flint, 1998
 C. quitacalzon RJ Blahnik, 1998
 C. rafita RJ Blahnik, 1998
 C. ram H Malicky, 1993
 C. rama H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. ramakien H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. ranuka DI Cartwright, 2002
 C. ravanna H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. reasilvia H Malicky & T Prommi, 2006
 C. recta Ulmer, 1930
 C. redonda RJ Blahnik, 2002
 C. regu H Malicky & P Chantaramongkol, 2009
 C. resinae W Wichard, 1983
 C. retrorsa OS Flint, 1974
 C. reyangensis SK Ghosh & M Chaudhury, 1999
 C. rhamphodes RJ Blahnik, 1998
 C. rhodesi DE Kimmins, 1957
 C. ridleyi DG Denning, 1941
 C. robynsi S Jacquemart, 1967
 C. rosalesi OS Flint, 1981
 C. rossi J Bueno-Soria, 1985
 C. ruficeps Ulmer, 1913
 C. sabrona DE Kimmins, 1962
 C. sadayu H Malicky, 1993
 C. saganeitina L Navas, 1932
 C. sandhamma F Schmid, 1958
 C. sarophora OS Flint, 1998
 C. sassandrae FM Gibon, 1982
 C. saudia H Malicky, 1986
 C. scopula OS Flint, 1974
 C. scopulifera DE Kimmins, 1957
 C. scopuloides OS Flint, 1974
 C. schiza HH Ross, 1959
 C. schmidi DE Kimmins, 1962
 C. schwendingeri P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. securigera OS Flint, 1998
 C. sedlaceki JL Sykora, 1967
 C. segmentipennis C Hwang, 1957
 C. semiramis H Malicky, 2007
 C. sensillata OS Flint, 1981
 C. senticosa CH Sun & H Malicky, 2002
 C. septemlobata OS Flint, 1991
 C. septifera OS Flint, 1974
 C. sepulchralis HA Hagen, 1858
 C. setosa HH Ross, 1959
 C. shanorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. shaowuensis C Hwang, 1957
 C. shiva H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. siami S Jacquemart, 1979
 C. signata Banks, 1936
 C. simplaria W Mey, 2003
 C. simpliciforma OS Flint, 1971
 C. sinuata C Hwang, 1957
 C. sinuosa DE Kimmins, 1962
 C. sita H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. skaidan H Malicky, 1989
 C. skiborskii W Mey, 1995
 C. socia HA Hagen, 1861
 C. solisi RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. somereni G Marlier, 1951
 C. spangleri J Bueno-Soria, 1985
 C. spatulata HH Ross, 1959
 C. spinifera DE Kimmins, 1957
 C. spinulifera OS Flint, 1968
 C. spitzeri H Malicky, 1994
 C. stclairae DI Cartwright, 2002
 C. straminea OS Flint, 1998
 C. strongyla RJ Blahnik, 1998
 C. suadulla H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. succini W Wichard, 1983
 C. supanna H Malicky, 1993
 C. suryasena F Schmid, 1960
 C. suthepensis P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. sylvestris FM Gibon, 1985
 C. sythoffi Ulmer, 1951
 C. szunyoghyi J Olah, 1986
 C. tachuela RJ Blahnik, 2002
 C. tagaijana W Mey, 2003
 C. tagalica Banks, 1937
 C. talos H Malicky, 2007
 C. tallawalla DI Cartwright, 2002
 C. tamba OS Flint, 1998
 C. tamsi Mosely, 1936
 C. tapanti RJ Blahnik, 1998
 C. tawitawi H Malicky, 1994
 C. telihigola F Schmid, 1958
 C. teresae OS Flint, 1998
 C. terramater H Malicky, 2008
 C. texana Banks, 1920
 C. thaiorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. thaumas H Malicky, 2008
 C. thienemanni Ulmer, 1951
 C. thyestes H Malicky, 2008
 C. tibialis L Navas, 1922
 C. tityos H Malicky, 2008
 C. toga H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. togoana Ulmer, 1907
 C. tortuosa RJ Blahnik, 1997
 C. toubaensis FM Gibon, 1985
 C. travei S Jacquemart, 1963
 C. triangularis DE Kimmins, 1963
 C. triangulata LP Hsu & CS Chen, 1996
 C. trispina S Jacquemart, 1961
 C. truncatiloba OS Flint, 1974
 C. tsudai HH Ross, 1956
 C. tucuna OS Flint, 1998
 C. uara OS Flint, 1971
 C. ulmeri DE Kimmins, 1962
 C. uncata JC Morse, 1974
 C. uncula W Mey, 1998
 C. upia H Malicky, 1993
 C. uppita H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. uranka Mosely, 1953
 C. usai H Malicky & P Chantaramongkol, 2009
 C. uschtu H Malicky, 1989
 C. usitatissima OS Flint, 1971
 C. utahensis HH Ross, 1938
 C. utra RJ Blahnik, 1998
 C. uvana DE Kimmins, 1957
 C. uvirana G Marlier, 1951
 C. vasoudeva F Schmid, 1960
 C. vesta H Malicky, 2007
 C. vibena H Malicky & P Chantaramongkol, 1993
 C. villalobosi J Bueno-Soria, 1985
 C. virgencita RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. waensis FM Gibon, 1985
 C. weitschati W Wichard, 1983
 C. wiharawela F Schmid, 1958
 C. wilcuma RJ Blahnik, 1998
 C. wilsoni OS Flint, 1967
 C. woldai RJ Blahnik, 1998
 C. wooroonooran DI Cartwright, 2002
 C. wushikangensis LP Hsu & CS Chen, 1996
 C. xenillion A Neboiss, 1986
 C. xingu RJ Blahnik, 1997
 C. xus RJ Blahnik, 1998
 C. yaloma H Malicky, 1994
 C. yandala DI Cartwright, 2002
 C. yanura RJ Blahnik & RW Holzenthal, 1992
 C. yaorum P Chantaramongkol & H Malicky, 1989
 C. yaoshanensis C Hwang, 1957
 C. yoolumba DI Cartwright, 2002
 C. ypsilon OS Flint, 1983
 C. yskal H Malicky, 1989
 C. yulae DI Cartwright, 2001
 C. zagrosensis P Chvojka, 1996
 C. zamora RJ Blahnik, 1998
 C. zilla H Malicky & P Chantaramongkol, 2009
 C. zoria Mosely, 1939

Примечания

Литература 
 
 
 Blahnik Roger, Ralph Holzenthal. New Neotropical species of Chimarra (Trichoptera, Philopotamidae), ZooKeys, 10.3897/zookeys.184.2911, 184, (1-33), (2012).
 Flint Jr OS. (1998). Studies of Neotropical caddisflies, LIII: a taxonomic revision of the subgenus Curgia of the genus Chimarra (Trichoptera: Philopotamidae). Smithsonian Contributions to Zoology 594: 1-131. https://doi.org/10.5479/si.00810282.594
 
 François-Marie Gibon. The Chimarra minima group in West Africa and Madagascar (Trichoptera, Philopotamidae), Zoosystema, 10.5252/z2015n2a3, 37, 2, (333—350), (2015).
 Albane Vilarino, Adolfo Calor. New species and records of Chimarra (Trichoptera, Philopotamidae) from Northeastern Brazil, and an updated key to subgenus Chimarra (Chimarrita), ZooKeys, 10.3897/zookeys.491.8553, 491, (119—142), (2015).

Ссылки 
 Philopotamidae — Tree of Life
 Trichoptera World Checklist

Роды ручейников